Nieberding ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nieberding (1838–1912), deutscher Jurist und Politiker der Kaiserzeit
 Carl Heinrich Nieberding (1779–1851), deutscher Historiker und Politiker 
 Franz-Josef Nieberding, deutscher Radrennfahrer
 Johann Gerhard Franz Nieberding (1809–1865), deutscher Politiker 
 Karl Arnold Nieberding (1805–1892), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer 
 Mareike Nieberding (* 1987), deutsche Journalistin
 Wilhelm Nieberding (1850–1907), deutscher Gynäkologe